La Prva savezna liga SFRJ 1991-1992, conosciuta semplicemente come Prva liga 1991-1992, fu la 63ª ed ultima edizione del campionato jugoslavo di calcio, la 46ª dopo la fine della seconda guerra mondiale. La vittoria finale fu appannaggio della , al suo diciannovesimo titolo, terzo consecutivo.

Nel ranking UEFA 1991-92 la Prva liga – contando anche i risultati delle "secessioniste" Dinamo Zagabria e Hajduk Spalato qualificatesi grazie al piazzamento nella Prva liga 1990-91 – si piazzò al 13º posto (8º nel quinquennale 1987-1992).

Avvenimenti
Lo svolgimento dell'ultimo torneo di massima divisione organizzato in Jugoslavia risentì del clima bellicoso che attanagliava la Federazione: dopo la defezione dei club sloveni e croati avvenuta al termine della stagione precedente, nel corso della manifestazione si ritirarono anche le compagini provenienti dalla repubblica bosniaca colpita dalla guerra civile (in particolare lo Željezničar, costretto ad abbandonare la manifestazione a metà campionato) a cui seguirono, alla fine del torneo, i club macedoni.

A un mese dalla chiusura della manifestazione, prevista per il 17 maggio 1992, ottemperando alle risoluzioni dell’ONU la UEFA dispose un bando biennale nei confronti della federazione jugoslava che escluse i club dalle competizioni europee: a farne maggiormente le spese fu la Stella Rossa che, dopo aver vinto il terzo campionato consecutivo e la Coppa Intercontinentale, si vide precluso l'accesso alla neocostituita UEFA Champions League.

Data la secessione di 6 squadre (bosniache e macedoni), per il secondo anno consecutivo non vi sono retrocessioni; il nuovo campionato, la Prva liga SR Jugoslavije 1992-1993, continuerà con le sole squadre serbe e montenegrine.

Squadre partecipanti

Profili
Nel clima di emergenza bellica, per rimpiazzare i club secessionisti si annullarono le tre retrocessioni, si tornò a 18 squadre e si ripescarono tre squadre dai cadetti (solo il  era stato promosso "sul campo").

Provenienza

Allenatori

Classifica

Classifiche parziali

Questa è stata l'ultima giornata del calendario disputata regolarmente. Allo scoppio (6 aprile) della guerra in Bosnia ed Erzegovina vi è stato il ritiro dal campionato di , ,  (avendo disputato più del 50% delle partite del girone di ritorno i risultati acquisiti rimangono, nelle partite successive verrà assegnato lo 0-3 a tavolino a favore degli avversari di turno) e  (cui vengono cancellate tutte le partite del girone di ritorno poiché ne ha disputate meno del 50%). Il  continua regolarmente il campionato, disputando però le gare interne a Belgrado.

Classifica finale

Legenda:
      Campione di Jugoslavia
 Sarajevo, Željezničar, Sloboda Tuzla e Velez Mostar abbandonano il campionato a causa della dissoluzione della RSF Jugoslava, mentre il Borac emigra in Serbia
 Vardar e Pelister abbandonano il campionato per effetto dell'iscrizione nella Prva liga macedone

Note:
2 punti per la vittoria al 90º, 1 per la vittoria ai rigori, 0 per la sconfitta ai rigori, 0 per la sconfitta al 90º.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata gli scontri diretti delle squadre interessate.

Classifica marcatori

|- style="background-color: #ffffff;"
! colspan="5" style="text-align: right;" | Fonte: Gol(a) istina - Kraljevi strelaca

Risultati

Tabellone 
 Fra parentesi i risultati dei tiri di rigore nelle partite concluse in parità.
         A tavolino: a causa del ritiro di Velež, Sloboda e Sarajevo, a 18 partite è stato assegnato lo 0-3 a tavolino per la squadra avversaria. Gli scontri fra le secessioniste (Velež-Sloboda e Sarajevo-Sloboda) figurano come "partite non disputate"
         Sono state annullate le 8 partite dello Željezničar nel girone di ritorno.

Calendario 

Colonna interna → risultato dei tempi regolamentari

Colonna esterna → risultato dei tiri di rigore

ann → partita dello Željezničar annullatand → non disputata

 Fonti: fkvojvodina.com, sportsport.ba, redstarbelgrade.info, rsssf.com, issuu.com,  yumpu.com e sport1.ba

Squadra campione

Squadra campione

 Allenatore: Vladimir Popović

Fonte: worldfootball.net

Note

Voci correlate
Guerre jugoslave
Druga Liga 1991-1992
Treća Liga 1991-1992
Kup Jugoslavije u nogometu 1991-1992

Collegamenti esterni 
  Almanacco "Tempo" 1991-1992 su yumpu 
  Stagione 1991-1992 su eu-football.info
  Le stagioni 1991-2000 su FSG Zrenjanin
  Le stagioni 1991-2000 su claudionicoletti
  Risultati su exYUfudbal
  Stagione 1991-1992 su RSSSF

Calcio nel 1991
Calcio nel 1992
1992
Campionato jugoslavo di calcio